Ваку́ленко — українське прізвище, утворене від Вакула, народної форми канонічного імені Вукол.

Відомі люди 
 Вакуленко Василь Федорович (1947) — генерал-майор у запасі служби безпеки України, начальник охорони першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука.
 Вакуленко Володимир Володимирович (1972) — український літературний діяч, письменник, поет, перекладач.
 Вакуленко Володимир Михайлович — віце-президент ГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників», кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Вакуленко Дія Тодорівна (* 1933) — український літературознавець.
 Вакуленко Євген Леонідович — підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Вакуленко Ігор Олексійович (нар. 1949 р.) — доктор технічних наук (2004).
 Вакуленко Катерина Гаврилівна (1952) — доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри народного декоративно-прикладного мистецтва Краснодарського державного університету культури й мистецтв.
 Вакуленко Костянтин Миколайович (нар. 1930 р.) — фахівець у галузі електромеханіки, доктор технічних наук (1986), професор (1990).
 Вакуленко Микола Опанасович (1890—1962) — мікробіолог, патологоанатом, прозектор.
 Вакуленко Олександр Іванович (1967—2015) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вакуленко Олексій Борисович (1981—2007) — український борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор
 Вакуленко Олексій Романович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Вакуленко Пилип (1923—2007) — український поет, прозаїк, ілюстратор, видавець.
 Вакуленко Сергій Валентинович (* 1960) — український філолог та перекладач.
 Вакуленко Юлія Олегівна (1983) — українська тенісистка, переможниця 7 турнірів ITF в одиночному розряді.
 Вакуленко Юрій Євгенович (1957) — український живописець, графік, генеральний директор Національного музею «Київська картинна галерея»

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко